Wüschheim (Euskirchen), een plaats in de Duitse gemeente Euskirchen
 Wüschheim (Hunsrück), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts